En els Jocs Olímpics d'Estiu de 1988 celebrats a la ciutat de Seül (Corea del Sud) es disputaren 12 proves de boxa, totes elles en categoria masculina. La competició es dugué a terme entre el dia 17 de setembre i el 2 d'octubre de 1988 al Jamsil Students' Gymnasium i l'Olympic Gymnastics Arena.

En la competició de boxa participaren un total de 432 boxadors de 106 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Boxa 1988 
  Amateur Boxing

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 1988
Boxa als Jocs Olímpics